Арам Багратович Арутюнян () — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1897 году в Баку. Член ВКП(б) с 1920 года.

С 1920 года — на общественной и политической работе в органах ВЧК−ОГПУ−НКВД. В 1920—1946 гг. — начальник Зангезурского оперативного сектора ГПУ Армении, на работе в ЗСФСР, заместитель начальника НКВД Армянской ССР, прокурор Армянской ССР, заместитель начальника особого отдела НКВД Бакинской армии ПВО.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени Армянской ССР.

Ссылки 
 Арутюнян
 Арутюнян
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

См. также 
 Список депутатов Верховного Совета СССР 1 созыва

Депутаты Совета Национальностей 1-го созыва
Прокуроры Армянской ССР